Sitora Duszanbe, tadżycki klub piłkarski
 Sitora Farmonova (*1984), uzbecka aktorka i piosenkarka